El término FEPASA puede hacer referencia a:

Ferrovia Paulista SA, empresa extinta de la malla ferroviaria del Estado de São Paulo, en Brasil.
Ferrocarril del Pacífico, empresa de transporte ferroviario de carga de la zona centro-sur de Chile.
FEPASA Empresa Argentina de productos a base de pollo